1300, het jaar
 1300 (getal), het getal
 NS 1300 (elektrische locomotief), een elektrische locomotief die werd ingezet door de Nederlandse Spoorwegen